Александр Шумейко:
 Шумейко, Александр Алексеевич (род. 1955) — советский и украинский математик.
 Шумейко, Александр Иванович (?—2014) — киргизский футбольный тренер.